Wasilij Iwanowicz Kuzniecow (1894–1964) – radziecki generał
 Wasilij Wasilijewicz Kuzniecow (1901–1990) – radziecki polityk
 Wasilij Dmitrijewicz Kuzniecow (1932–2001) – radziecki lekkoatleta